Роджер Федерер — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Томми Робредо — защищал свой титул, но уступил уже на старте.

Общая информация 
Уступив в титульном матче, Рафаэль Надаль прервал свою 81-матчевую серию без поражений на соревнованиях основного тура ассоциации. Федерер же благодаря этому выигрышу прервал свою 24-месячную серию без титулов на грунтовых турнирах подобного уровня.

Посев 
Первый восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (титул)
  Рафаэль Надаль (финал)
  Николай Давыденко (третий раунд)
  Новак Джокович (четвертьфинал)
  Фернандо Гонсалес (четвертьфинал)
  Томми Робредо (второй раунд)
  Иван Любичич (третий раунд)
  Джеймс Блейк (третий раунд)

<li>  Энди Маррей (первый раунд, отказ)
<li>  Томаш Бердых (второй раунд)
<li>  Ришар Гаске (второй раунд)
<li>  Давид Феррер (четвертьфинал)
<li>  Михаил Южный (первый раунд)
<li>  Маркос Багдатис (первый раунд)
<li>  Хуан Карлос Ферреро (третий раунд)
<li>  Ллейтон Хьюитт (полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2007